Фредерик Лерой Прайор (; ) — американский экономист, эмерит—профессор экономики Суортмор-колледжа.

Биография 
Фредерик родился 23 апреля 1933 года в городке Овоссо в штате Мичиган, США. У него был брат-близнец Миллард. Большую часть детства семья провела в Мансфилде, штат Огайо, где в 1951 году оба брата окончили .

В 1951 году поступил в Оберлинский колледж, где получил степень бакалавра химии в 1955 году. Затем поступил в Йельский университет, где успешно защитил магистерскую степень по экономике (M.A.) в 1957 году. В 1959—1961 годах аспирантура в Свободном университете Западного Берлина. Защитил докторскую диссертацию (PhD) в Йельском университете в 1962 году.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности ассистента профессора экономики в Мичиганском университете в 1962—1964 годах, затем был научным сотрудником-экономистом в Центре экономического роста при Йельском Университете в 1964—1967 годах. Затем занимал должности  и ассоциированного профессора в 1967—1972 годах, профессором экономики в Суортмор-колледже в 1972—1998 годах. В этоже время был заведующим кафедры в 1980—1981, 1983—1984 и 1988—1989 годах. В 1998 году, став эмерит—профессором Суортмор-колледжа, вышел в отставку.

Был приглашенным ассоциированным профессором экономики в  в 1967 году и в Международном исследовательском центре развития при университете Индианы в 1969 году. Был консультантом Международной экономической консультативной группы Сороса на Украине в 1995—1997 годах, консультантом Всемирного банка в 1985—1989 годах, директором по исследованиям налоговой комиссии Пенсильвании в 1979—1981 годах.

Являлся членом Cовета попечителей  в 2001—2004 годах и в 1981—1992 годах, председателем Комитета по образовательной политике колледжа Тугалу в 1987—1992 годах, член Совета попечителей  в 1994—2001 годах, член Совета попечителей  в 1974—1980 годах, членом исполнительного совета Ассоциации сравнительной экономики в 1968—1980 и в 1984—1986 годах, членом редакционного совета  в 1976—1984 годах, членом комитета по назначениям Американской экономической ассоциации в 1987—2019 годах, членом  в 1970—1972 годах, президентом Суортморского отделения  в 1968 году, 1970—1971 годах.

В 1964 году женился на Зоре Прохазке, с которой прожил до её смерти в 2008 году. Фредерик Прайор скончался 2 сентября 2019 года. У него остались сын Дэниел Прайор и трое его внуков — Кэтлин, Томас и Зора.

Шпионаж 

В 1959 году Прайор отправился в Берлин, где посещал занятия в Свободном Университете Западного Берлина. 

В августе 1961 года, через несколько дней после возведения Берлинской стены, он посетил Восточный Берлин с тремя целями: услышать речь Вальтера Ульбрихта о причинах возведения Берлинской стены; встретиться с сестрой друга, так как коммуникации между западным и восточным Берлином были отрезаны; передать копию диссертации профессору из ГДР, который помогал с её написанием. Когда Прайор попытался посетить сестру друга, её не было дома. На тот момент Прайор не знал, что она сбежала в Западную Германию с помощью манипуляций с паспортом и Штази следили за её квартирой в попытке поймать того, кто придёт забирать её вещи. Таким образом, Прайор был задержан на входе в квартиру и доставлен в полицейский участок. Штази обнаружили диссертацию Прайора с заголовком «Анализ внешней торговли советского блока», и он был отправлен в тюрьму. Прайора интенсивно допрашивали, но не пытали. 

10 февраля 1962 года, после почти шести месяцев заключения, Прайор был освобожден на контрольно-пропускном пункте Чарли, перед тем, как американского пилота Lockheed U-2 Фрэнсиса Пауэрса обменяли на cоветского разведчика Рудольфа Абеля на Глиницком мосту между Западным Берлином и Потсдамом, в результате переговоров, проведенных Джеймсом Донованом.

Задержание и освобождение Прайора показано в фильме Шпионский мост, но сам Прайор в интервью говорил о том, что события, связанные с ним, показаны в фильме недостоверно и что Стивен Спилберг при съёмке фильма не связывался с ним для того, чтобы узнать реальную историю произошедшего.

Награды 
За свои достижения был удостоен следующих наград:
 1984, 1990 — грант от Национального совета по советским и восточноевропейским исследованиям;
 1989, 1990 — грант от Гуверовского Института;
 1991 — грант от Национального научного фонда;
 1993 — грант от Фонда Альфреда Слоуна;
 2007 — премия Джона Майкла Монтиаса от .

Библиография 

 The Communist Foreign Trade System — London: Allen and Unwin; Cambridge, Mass.: MIT Press, 1963.
 Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations — London: Allen and Unwin; and Homewood, Illinois: Irwin, 1968.
 Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations — Bloomington, Indiana and London, England: Indiana U. Press, 1973.
 The Origins of the Economy: A Comparative Study of Distribution in Primitive and Peasant Economies — New York: Academic Press, 1977.
 A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1985.
 Revolutionary Grenada: A Study in Political Economy — New York: Praeger, 1986.
 The Political Economy of Poverty, Equity, and Growth: Malawi and Madagascar — New York: Oxford University Press for the World Bank, 1990.
 The Red and the Green: The Rise and Fall of Collectivized Agriculture in Marxist Regimes — Princeton: Princeton University Press, 1992.
 Economic Evolution and Structure: The Impact of Complexity on the U.S. Economic System — New York: Cambridge University Press, 1995.
 Pryor F., Schaffer D. Who’s Not Working and Why?: Employment, Cognitive Skills, Wages, and the Changing U.S. Labor Market — New York: Cambridge University Press, 1999.
 The Future of U.S. Capitalism — New York: Cambridge University Press, 2002.
 Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies — New York: Cambridge University Press, 2005.
 Capitalism Reassessed — New York: Cambridge University Press, 2010
 Pryor F. Forms of Economic Co-operation in the European Communist Bloc: A Survey// Soviet Studies 11, No. 2 (October 1959) — pp.173-94.
 Pryor F. Foreign Trade Theory in the Communist Bloc// Soviet Studies 14, No. 1 (July 1962): 41-61

Примечания 

Экономисты США
Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Суортмор-колледжа